Лесах () - громада у Австрії, у федеральної землі Зальцбург. Входить до складу округи Тамсвег. 

Населення становить 562 чоловік (2012).  Займає площю 72,23 км 2. 

Громада складається з двох сіл - Лесах і Цойтцах.

Див. також 
 
Данні про Лесах на сайті Statistik Austria.

Посилання 

Населені пункти Австрії